Fuksja (Fuchsia L.)- rodzaj roślin z rodziny wiesiołkowatych (Onagraceae), przykładowe gatunki:
 Fuksja magellańska, f. zwyczajna (Fuchsia magellanica)
 Fuksja mieszańcowa (Fuchsia ×hybrida)
 fuksja – kolor
 Google Fuchsia – system operacyjny